Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2018 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Roger Federer apparaît, cette année encore, comme le seul véritable prétendant à sa succession. Vainqueur à Stuttgart, le Suisse reste la référence du circuit sur cette surface malgré sa défaite surprise en finale du tournoi de Halle face à Borna Ćorić, passant à côté de sa première décima et de son  titre. Il doit néanmoins se méfier de son éternel rival, le numéro un mondial Rafael Nadal, titré pour la  fois à Roland Garros, ainsi que Marin Čilić, finaliste sortant et sacré deux semaines auparavant au tournoi du Queen's. Longtemps convalescent après une blessure au coude, ayant engendré une opération en début d'année, Novak Djokovic confirme, quant à lui, son retour après un quart de finale encourageant Porte d'Auteuil et une finale perdue au Queen's. Enfin, Andy Murray, absent du circuit depuis  en raison d'une blessure à la hanche et retombé à la  place mondiale, avait fait son retour à la compétition deux semaines auparavant lors du Fever-Tree Championships. Malheureusement, ne se sentant , il fait le choix de renoncer à participer à cette  édition de Wimbledon la veille de son entrée en lice. Rafael Nadal est assuré de conserver la place de numéro 1 mondial s'il atteint les huitièmes de finale ou si Roger Federer ne remporte pas le tournoi.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Nicolás Kicker (suspension pour trucage de match), du Britannique Andy Murray (blessure à la hanche), du Coréen Chung Hyeon (blessure à la cheville), de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (blessure à la hanche), du Français Jo-Wilfried Tsonga (blessure au genou), du Russe Andrey Rublev (blessure au dos), du Serbe Viktor Troicki (blessure au dos), du Taïwanais Lu Yen-hsun (blessure à l'épaule), du Tchèque Tomáš Berdych (blessure au dos), de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (blessure au poignet).

Ils sont respectivement remplacés par Dudi Sela, Jason Jung, Lorenzo Sonego, Peter Polansky, Laslo Djere, Hubert Hurkacz, Michael Mmoh, Bernard Tomic, Guido Andreozzi et Simone Bolelli.

Pendant le tournoi 
Trois membres du top 10 chutent d'entrée, une première à Wimbledon depuis 1998. Il s'agit de Grigor Dimitrov, battu par Stanislas Wawrinka, retombé à la  place mondiale après avoir été opéré du genou en début d'année, David Goffin, éliminé par le  mondial Matthew Ebden, et Dominic Thiem, qui abandonne, touché au dos, contre le  mondial Márcos Baghdatís.

Au premier tour, Gaël Monfils réalise un ace à 241 km/h contre Richard Gasquet, soit le service le plus rapide de l'histoire du tournoi.

Simone Bolelli devient pour la cinquième fois de sa carrière lucky loser dans un tournoi du Grand Chelem, un record dans l'ère Open.

À 38 ans et 1 mois, Stéphane Robert devient le plus vieux joueur français à remporter un match en Grand Chelem après sa victoire sur Albert Ramos-Viñolas.

En disputant son  Majeur consécutif, Feliciano López s'empare du record du nombre de participations consécutives à un Grand Chelem, détenu jusqu'alors par Roger Federer.

Dennis Novak () et Nicolás Jarry () signent leur première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. L'Autrichien s'offre ensuite au deuxième tour la plus belle victoire de sa carrière en battant le  mondial Lucas Pouille au cours de son premier match en 5 sets.

C'est la première fois dans l'histoire du tournoi que six joueurs de plus de 36 ans se qualifient pour le deuxième tour (Julien Benneteau, Roger Federer, Ivo Karlović, Feliciano López, Paolo Lorenzi et Stéphane Robert).

Mené 2 sets 0 au premier et deuxième tour, Jan-Lennard Struff parvient à chaque fois à renverser la situation pour s'imposer en 5 sets. Il conclut notamment sa rencontre contre Ivo Karlović 13-11 dans la dernière manche après avoir sauvé une balle de match et encaissé 61 aces.

Alors qu'il menait 2 sets à 0, le finaliste sortant Marin Čilić est éliminé dès le deuxième tour par le  mondial Guido Pella, qui n'avait jusqu'ici jamais gagné un seul match sur le gazon du All England Club.

Pour sa dixième participation à Wimbledon, Gaël Monfils se qualifie pour la première fois de sa carrière en huitième de finale du tournoi londonien après sa victoire contre le demi-finaliste sortant Sam Querrey.

Âgé de 19 ans, Stéfanos Tsitsipás accède pour la première fois de sa carrière à la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem tout comme l'Américain Mackenzie McDonald ().

En se qualifiant pour les huitièmes de finale, Roger Federer remporte sa  victoire sur gazon et dépasse le record de Jimmy Connors. Rafael Nadal est, quant à lui, assuré de rester  mondial à l'issue du tournoi.

Alors qu'il menait 2 sets à 0 et s'était procuré une balle de match dans la troisième manche, le tenant du titre Roger Federer est éliminé en quart de finale par Kevin Anderson. Cette défaite en 5 sets met également fin à sa série de 85 jeux de service remportés consécutivement à Wimbledon, le record étant détenu par Pete Sampras (118). Le Sud-Africain est seulement le cinquième joueur de l'histoire à remporter un match en cinq sets contre le Suisse après avoir été mené 2 sets à 0.

Pour la première fois de l'ère Open dans un Grand Chelem, les quatre demi-finalistes ont plus de 30 ans : Novak Djokovic (31 ans et 1 mois), Rafael Nadal (32 ans et 1 mois), Kevin Anderson (32 ans et 1 mois) et John Isner (33 ans et 2 mois).

Kevin Anderson se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un Majeur après sa victoire en 5 sets et  contre John Isner (26 à 24 dans la dernière manche), faisant de cette rencontre la plus longue demi-finale d'un Grand Chelem et le troisième plus long match de l'ère Open, derrière le record établi par Nicolas Mahut et John Isner en 2010 () et le match de Coupe Davis en 2015 entre Leonardo Mayer et João Souza ().

Malgré sa défaite en demi-finale, John Isner a réalisé 213 aces depuis le début de la quinzaine, devenant ainsi le recordman du nombre d'aces dans un seul et même tournoi. Le détenteur de cette performance était jusqu'alors Goran Ivanišević (212).

Lauréat 
Novak Djokovic triomphe pour la  fois à Londres en écartant en finale Kevin Anderson. Il s'adjuge ainsi le  titre de sa carrière, son  tournoi du Grand Chelem. Cette performance lui permet de réintégrer le top 10 qu'il avait quitté en .

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 7,1 % par rapport à l'édition 2017.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Wimbledon Simple messieurs
Tournoi de Wimbledon 2018